

Cinema 
La congiura (The Brotherhood of the Bell) – film del 1970 diretto da Paul Wendkos
La congiura (Os inconfidentes) – film del 1972 diretto da Joaquim Pedro de Andrade

Letteratura 
La congiura (A conjura) – romanzo di José Eduardo Agualusa del 1989
La congiura – romanzo di Igor Sibaldi del 1994
La congiura (The Conspiracy) – romanzo di Jasmine Cresswell, I nuovi bestsellers n. 242